Meurer ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adele Meurer (1852–1923), deutsche Frauenrechtlerin
 Alexander Meurer (1862–1948), deutscher Vizeadmiral und Marinehistoriker
 Andreas Meurer (Beamter) (1592–1646), deutscher Amtsverwalter
 Andreas Meurer (* 1962), deutscher Musiker
 Anton Meurer (1919–1990), deutscher Politiker (CDU)
 Bärbel Meurer (* 1944), deutsche Soziologin

 Christoph Meurer (1558–1616), deutscher Mathematiker und Mediziner
 Dieter Meurer (1943–2000), deutscher Rechtswissenschaftler
 Dominik Meurer (* 1974), deutscher Schauspieler, Autor und Regisseur
 Elfriede Meurer (* 1958), deutsche Politikerin (CDU)

 Franz Meurer (* 1951), deutscher Priester
 Friedbert Meurer (* 1959), deutscher Hörfunkjournalist
 Friedrich Meurer (1792–1866), deutscher Pharmakologe und Mediziner
 Fritz Meurer (1896–nach 1947), deutscher Offizier

 Hans Meurer (* 1952), deutscher Historiker und Erwachsenenbildner
 Harald Meurer (* 1959), deutscher Internetunternehmer
 Heike Kaster-Meurer (* 1964), deutsche Ärztin und Politikerin (SPD)
 Heinrich Meurer (1643–1690), deutscher Politiker, Bürgermeister in Hamburg
 Herbert Meurer (* 1946), deutscher Schauspieler
 Horst Meurer (1934–2023), deutscher Fußballspieler
 Hugo Meurer (1869–1960), deutscher Vizeadmiral
 Jens Meurer (* 1963), deutscher Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor

 Julius Meurer (1838–1923), deutsch-österreichischer Alpinist
 Karl Christian Meurer (1815–1892), deutscher Oberamtmann
 Konrad Nikolaus Meurer (1705–1777), deutscher Theologe

 Leonhard Meurer (1916–1991), deutscher Priester
 Liro Vendelino Meurer (* 1954), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Santo Ângelo

 Markus Meurer (* 1959), deutscher Künstler
 Michael Meurer (Michael Haenlein, Michael a Muris Galliculus; um 1475–um 1537), deutscher Theologe, Kirchenliedkomponist und Reformator

 Noe Meurer (1525/1528–1583), deutscher Rechtsgelehrter
 Peter H. Meurer (1951–2020), deutscher Kartographiehistoriker und Autor
 Philipp Meurer (1554–1603/38), deutscher Rechtsgelehrter
 Rita Meurer (* 1956), deutsche Leichtathletin

 Thomas Meurer (1966–2010), deutscher Theologe und Autor
 Ulrich Meurer (1954–2016), deutscher AIDS-Aktivist
 Ursula Meurer (* 1955), deutsche Politikerin
 Werner Meurer (1911–1986), deutscher Bildhauer und Maler

Siehe auch 
 Mäurer
 Meurers

Weblinks 
 Meurer bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname